Le Superstars Series 2012 sono la nona edizione del Campionato Italiano Superstars, la sesta dell'International Superstars Series e la terza della International GT Sprint Series, che da quest'anno assegna anche un premio separato dalla classifica assoluta per i piloti della classe GTCup. Nella Superstars entrambi i titoli sono stati vinti da Johan Kristoffersson sull'Audi, il titolo assoluto della GT è stato vinto da Andrea Palma su Ferrari e quello della GTCup da Steven Goldstein, alternatosi tra Lamborghini e Porsche.

Piloti e team Superstars Series

Piloti e team International GT Sprint Series

Calendario

Risultati

Risultati Superstars Series

Risultati International GT Sprint Series

Classifiche Superstars Series

Campionato Italiano Superstars

International Superstars Series

Rookies Trophy

Stars Drivers Trophy

Classifiche GT Sprint

International GT Sprint Series

International GTCup Trophy

GTOpen Trophy

Classe GT2

Classe GT3

Note

Collegamenti esterni 
 

2012
Superstars Series